Анна Дмитриевна Хандусь (, село Степанки, теперь Черкасского района Черкасской области — , село Степанки Черкасского района Черкасской области) — советский деятель, новатор сельскохозяйственного производства, звеньевая колхоза имени ВКП(б) (имени 50-летия Октября) Черкасского района Черкасской области. Депутат Верховного Совета УССР 6-го созыва. Герой Социалистического Труда (23.06.1966).

Биография 
Родилась в крестьянской семье. Трудовую деятельность начала колхозницей. Работала в тракторной бригаде.

В 1953—1965 годах — звеньевая колхоза имени ВКП(б) («Красный путь») села Степанки Черкасского (затем — Чигиринского района Черкасской области. Выращивала высокие урожаи кукурузы, собирала по 80, 90, 100, 119, 138 центнеров кукурузы с каждого гектара. В 1962 году звено Анны Хандусь получила урожай кукурузы в зерне по 136 центнеров с гектара на площади 30 гектаров.

В 1965—1973 годах — заведующая свинофермы колхоза имени 50-летия Октября села Степанки Черкасского района Черкасской области.

С 1973 года — на пенсии в селе Степанки Черкасского района Черкасской области.

Награды 
 Герой Социалистического Труда (23.06.1966)
 орден Ленина (23.06.1966)
 орден Октябрьской Революции
 медали

Ссылки 
 Хандусь Анна Дмитриевна
 Жизнь моя — поле

Депутаты Верховного Совета Украинской ССР 6-го созыва
Делегаты XXII съезда КПСС